El término loris puede referirse a:
 loris, nombre común de los miembros de la subfamilia de primates Lorisinae;
 loris, nombre común de la tribu de aves psitaciformes Loriini;
 Loris, localidad estadounidense en Carolina del Sur;
 Lorís, localidad rusa.